Lokele peut désigner :
 les Lokele, un peuple de République démocratique du Congo
 le lokela, une langue bantoue